Giuseppe Molinari ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Molinari (Politiker, 1912) (1912–1990), italienischer Politiker
 Giuseppe Molinari (Erzbischof) (* 1938), italienischer römisch-katholischer Erzbischof
 Giuseppe Molinari (Politiker, 1954) (* 1954), italienischer Politiker